Szczury – wieś w województwie wielkopolskim, w powiecie ostrowskim, w gminie Ostrów Wielkopolski
 Szczury – część wsi Rudka, w województwo podkarpackie, w powiecie przeworskim, w gminie Sieniawa

 szczury – gryzonie z rodziny myszowatych
 Szczury – banda z powieści Andrzeja Sapkowskiego

 Szczury (org. The Rats) – film telewizyjny w reżyserii Johna Lafii
 Szczury – film krótkometrażowy (1990) w reżyserii Jarosława Marszewskiego

 Inne
 Szczur
 Szczurek

Przypisy